Perfect Timing – album dei The McAuley Schenker Group
Perfect Timing – album degli Outlawz
Perfect Timing (Intro) – singolo di Nav